«В мире науки и техники» — научно-популярная серия книг по разнообразным отраслям науки и техники, новым направлениям в их развитии. Книги представляют собой переводы работ ведущих зарубежных учёных и специалистов. Выпускалась издательством «Мир» (Редакция научно-популярной и научно-фантастической литературы; Москва) с 1965 до 1988 года. Благодаря качественному изложению материала многие выпуски представляют интерес для самообразования и сейчас.

Формат книги: 84x108/32 (130х205 мм); бумажная обложка или картонный переплёт.

Список книг 
 Азимов А. Вид с высоты. (1965)
 Азимов А. Краткая история биологии. (1967)
 Азимов А. Язык науки. (1985)
 Айзенк Г. Ю. Проверьте свои способности. (1972)
 Аугуста И. Великие открытия. (1967)
 Байндер О. Загадки астрономии. (1966)
 Барнетт А. Род человеческий. (1968)
 Баттан Л.Дж. Загрязнённое небо. (1967)
 Бергман Ё. Поведение собак. (1986)
 Бова Б. Новая астрономия. (1976)
 Бринкворт Б.Дж. Солнечная энергия для человека. (1976)
 Вайнберг С. Открытие субатомных частиц. (1986)
 Войнич А., Херцег Э. Одна ласточка весны не делает… (1985)
 Время и современная физика. (1970) Сборник
 Гарднер М. Этот правый, левый мир. (1967)
 Гасс С. Путешествие в страну линейного программирования. (1973)
 Гильде В., Альтрихтер З. С микрокалькулятором в руках. (1980; 1987)
 Гильде В., Альтрихтер З. С микрокалькулятором повсюду. (1988)
 Глазер Р. Биология в новом свете. (1978)
 Глемзер Б. Человек против рака. (1972)
 Гордон Дж. Э. Конструкции, или Почему не ломаются вещи. (1980)
 Гордон Дж. Э. Почему мы не проваливаемся сквозь пол. (1971)
 Горизонты науки и техники. (1969) Сборник
 Грегг Дж. Опыты со зрением в школе и дома. (1970)
 Гриффин Д. Р. Перелёты птиц: Биологические и физические аспекты ориентации. (1966)
 Гриффин Д. Р., Новик Э. Живой организм. (1973)
 Дак Э. Пластмассы и резины. (1976)
 Даррелл Дж. М. Моя семья и звери. (1971)
 Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной. (1979)
 Детари Л., Карцаги В. Биоритмы. (1984)
 Джолли У. П. Криоэлектроника. (1975)
 Жерарден Л. Бионика. (1971)
 Здоровье и окружающая среда (ред. Дж. Ленихен, У.Флетчер). (1979)
 Зюсс Р., Канцель В., Скрибнер Дж. Д. Рак: эксперименты и гипотезы. (1977)
 Карр А. В океане без компаса. (1971)
 Катона З. Техника лечит. (1980)
 Кейтер Д. Компьютеры — синтезаторы речи. (1985)
 Кемпфер Ф. А. Путь в современную физику. (1972)
 Кларк А. Ч. Черты будущего. (1966)
 Кок У. Е. Видимый звук. (1974)
 Кок У. Е. Звуковые и световые волны. (1966)
 Кок У. Е. Лазеры и голография: Введение в когерентную оптику. (1971)
 Коут А.Дж. В поисках роботов. (1970)
 Крейчи В. Мир глазами современной физики. (1984)
 Кройль Г. Что умеет мой микрокалькулятор? (1981)
 Кроукрофт П. Артур, Билл и другие (Всё о мышах). (1970)
 Кузов К. П. Мир без форм. (1976)
 Курцмен Д., Гордон Ф. Да сгинет смерть!: Победа над старением и продление человеческой жизни. (1982; 1987)
 Лёзер Ф. Тренировка памяти. (1979)
 Лоренц К. Человек находит друга. (1977)
 Майнарди Д. Собака и лисица: Правдивый рассказ о свободном путешествии по царству этологии. (1980)
 Матейко А. Условия творческого труда. (1970)
 Матэ Ж. Досье рака. (1983)
 Медавар П., Медавар Дж. Наука о живом. (1983)
 Меннинджер Э. Причудливые деревья. (1970)
 Милн Л.Дж., Милн М. Чувства животных и человека. (1966)
 Милунски О. Знайте свои гены. (1981)
 Михал С. Вечный двигатель вчера и сегодня. (1984)
 Мур Ф. История пересадок органов. (1973)
 Мэттсон П. Регенерация — настоящее и будущее. (1982)
 Намиас М. Наука и оборона. (1969)
 Николов Н., Нешев Г. Загадка тысячелетий: Что мы знаем о памяти. (1988)
 Пидоу Д. Геометрия и искусство. (1979)
 Пирс Дж. Р. Квантовая электроника. (1967)
 Пирсол И. С. Кавитация. (1975)
 Поннамперума С. Происхождение жизни. (1977)
 Райт Р. Х. Наука о запахах. (1966)
 Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. (1987) Сборник
 Реньи А. Диалоги о математике. (1969)
 Реньи А. Письма о вероятности. (1970)
 Реньи А. Трилогия о математике. (1980)
 Робертс Э. Когда сотрясается Земля. (1966)
 Роуз А. Зрение человека и электронное зрение. (1977)
 Роуз С. Химия жизни. (1969)
 Румпф К. Г. Барабаны, телефон, транзисторы. (1974)
 Саймон Г. Науки об искусственном. (1972)
 Симен Б. Река жизни. (1965)
 Современные материалы. (1970) Сборник
 Сойер У. У. Путь в современную математику. (1972)
 Стюарт А. Т. Вечное движение электронов и атомов в кристаллах. (1966)
 Тинберген Н. Мир серебристой чайки. (1974)
 Тинберген Н. Осы, птицы, люди. (1970)
 Тринг М., Лейтуэйт Э. Как изобретать? (1980)
 Тэйлор Р. Шум. (1978)
 Уилсон Д. Тело и антитело: Рассказ о новой иммунологии. (1974)
 Уиньон М. Знакомство с голографией. (1980)
 Уолтер Г. Живой мозг. (1966)
 Уорд Р. Р. Живые часы. (1974)
 Уэбстер Д. Акулы-людоеды (факты и легенды). (1966)
 Фейнберг Дж. Из чего сделан мир? Атомы, лептоны, кварки и другие загадочные частицы. (1981)
 Финк Д. Г. Вычислительные машины и человеческий разум. (1967)
 Фишель В. Думают ли животные? (1973)
 Фрай Дж. Распространенные болезни: их природа, частота и лечение. (1978)
 Фратрич И., Халупа К., Кралик Ю. Троянский конь цивилизации. (1977)
 Фрейденталь Г. Математика в науке и вокруг нас. (1977)
 Фриш К. Из жизни пчел. (1966)
 Фундаментальная структура материи (ред. Дж. Х.Малви). (1984) Сборник
 Хауз Д. Гринвичское время и открытие долготы. (1983)
 Холден А. Что такое ФТТ. Основы современной физики твердого тела. (1971)
 Хоровиц Н. Г. Поиски жизни в Солнечной системе. (1988)
 Хэнзел Ч. Э. Парапсихология. (1970)
 Чедд Г. Звук. (1975)
 Шарп М. Р. Человек в космосе. (1971)
 Шмидт-Нильсен К. Как работает организм животного. (1976)
 Шовен Р. Мир насекомых. (1970)
 Эмпахер А. Сила аналогий. (1965)
 Эндрю А. М. Искусственный интеллект. (1985)
 Эндрю А. М. Мозг и вычислительная машина. (1967)
 Эрдей-Груз Т. Химические источники энергии. (1974)
 Эренфелд Д. Природа и люди. (1973)

Книги серии

1965

1966 
 

 

 

 

 

  (в пер.)
  (см. Из жизни пчёл)

1967

1968 
  (обл.)

1969

1970 
 

  (обл.)

 

 

  (обл.)

 

  (обл.)

1971

1972 
  (обл.)

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979 
 

 

  (обл.)

1980 
 

 

  (обл.)

1981

1982

1983

1984

1985 
 
 
 

  (обл.)

1986 
  (обл.)

1987

1988

Ссылки 
 Книги серии в Нижегородской фундаментальной библиотеке
 В мире науки и техники в 107 книгах

Научно-популярные книжные серии
Книги издательства «Мир»